

Patronyme 

 Émile Lodéon (1899-1958), personnalité politique française ;
 Frédéric Lodéon (1952-), violoncelliste, chef d'orchestre et animateur de radio français.

Titres 

 Carrefour de Lodéon (1992-2020), émission musicale française.